Příjmení Máca nosí více významných osobností:

 Bohuslav Máca (1949–1989) – český vysokoškolský pedagog a fyzik
 Jan Máca (* 1975) – český hudebník
 Jiří Máca (* 1957) – český stavební inženýr